Tschida ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Tschida (1916–1983), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Marshall Tschida, US-amerikanischer Eishockeyspieler